Complete Greatest Hits — сборник американской рок-группы Foreigner, изданный 7 мая 2002 года на лейбле Rhino Records.

Об альбоме 
Рецензент сайта AllMusic Стивен Томас Эрлевайн дал положительный отзыв альбому. Он отметил, что сборник содержит в себе все хиты Foreigner, которые занимали разные места в хит-парадах — от «Feels Like the First Time» до «Say You Will». Это, по его мнению, делает сборник более полноценным, чем все остальные компиляции группы. И хотя здесь нет кульминационного момента, как в альбоме Records, Complete Greatest Hits охватывает большую часть поздних композиций группы 80-х годов, среди которых присутствуют «I Want to Know What Love Is» и «Say You Will». В заключении, обозреватель выделил прекрасное звучание песен и их подбор, а также отметил, что если слушателям нужны настоящие хиты Foreigner, то все их можно найти на одном диске.

В США диск занял 80 место в хит-параде Billboard 200. Также, сборник был сертифицирован как платиновый Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

Список композиций

Участники записи 

Foreigner
 Лу Грэмм — основной вокал, продюсер, композитор
 Мик Джонс — гитара, композитор
 Рик Уиллс — бас-гитара
 Иэн Макдональд — гитара, клавишные, язычковые музыкальные инструменты, горн, вокал, композитор (трек 3)
 Эд Гальярди — бас-гитара
 Эл Гринвуд — клавишные, синтезатор
 Деннис Эллиотт — ударные
 Марк Шульман — ударные, перкуссия

А также
  — саксофон
  — саксофон
  — клавишные, синтезатор, электрофортепиано
 Дэйв Леболт, , , Джек Уолдмен, Брайан Эддоллс — синтезаторы
 Дэвид Маклис — продюсер
  — слайд-гитара
 Билл Инглот — мастеринг, продюсер
 Дэн Херш — ремастеринг
 Хью Браун — арт-директор
  — клавишные, вокал
 Шерил Кроу, Донни Харпер, , Робин Зэндер, Дженифер Холлидей, Бет Хукер — вокал

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний